Příjmení Vodák nese více různých osobností:

 Antonín Vodák (* 1941) – český fotograf
 František Vodák (1941–2013) – český malíř, spisovatel a teoretický fyzik
 Jan Vodák (* 1969) – český vychovatel, psycholog a odborník na koučování
 Jindřich Vodák (1867–1940) – český redaktor, překladatel a divadelní a literární kritik
 Jiří Vodák (* 1949) – český hokejista
 Josef Vodák (1927–2018) – český hudební skladatel, pedagog, varhaník a sbormistr
 Václav Vodák (* 1920) – český herec